Albisu heißt der Ort
 Albisu in Uruguay

Albisu ist der Familienname von
 Jesús Albisu (* 1949), spanischer Handballspieler
 Myriam Albisu (* 1937), uruguayische Schriftstellerin und Dozentin